Па́мятник Ива́ну Гудо́вичу — памятник в городе-курорте Анапа Краснодарского края.

Был торжественно открыт 25 сентября 2011 года в сквере имени И. В. Гудовича, рядом с краеведческим музеем.

История памятника 
Памятник посвящён видному военному деятелю XVIII—XIX веков, генерал-фельдмаршалу, графу, главнокомандующему русскими войсками при штурме Анапы — Ивану Васильевичу Гудовичу.

Открытие памятника стало важным событием для казачьего общества, ведь именно герой русско-турецких воин Иван Гудович внёс неоценимый вклад как в развитие русской государственности, так и в становление казачества на Кубани.

Примечательно, что памятник открыт в знаковом месте: именно здесь в XVIII столетии проходила стена турецкой крепости, которую осаждали войска Гудовича, а в краеведческом музее, возле которого установлен памятник, можно узнать все подробности тех событий.

Описание 

Памятник представляет собой бронзовый бюст Гудовича работы известного скульптора, Заслуженного художника Российской Федерации Александра Аполлонова, установленный на высоком гранитном постаменте. На груди Гудовича расположены ордена: Андрея Первозванного, Святого Георгия, Святого Владимира, Александра Невского и Святой Анны.

В передней части постамента закреплена бронзовая аннотационная доска с рельефным текстом.

Памятник расположен в тенистом сквере, с правой стороны от входа в краеведческий музей Анапы.

Вдохновителем идеи установки памятника выступил автор Всероссийского проекта «Аллея Российской Славы» Михаил Сердюков. Он же участвовал в его установке и официальном открытии.

Примечания

Ссылки 
 Памятник — Гудович Иван Васильевич / «www.gorodanapa.com»
 Памятник И. В. Гудовичу / «ANAPA.BEST»
 [www.rutraveller.ru/place/142913 Памятник И. В. Гудовичу в Анапе] / «www.rutraveller.ru»
 Памятник Гудовичу / «Анапа — частный сектор»

Гудовичу
Гудовичу
Здания и сооружения, построенные в 2011 году в России
2011 год в Краснодарском крае
Скульптуры 2011 года
Скульптуры по алфавиту